Кирпичики — название населённых пунктов:

Россия 
 Кирпичики — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Кирпичики — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Кирпичики — деревня в Верещагинском районе Пермского края.

Другое 
 «Кирпичики» — одна из самых известных русских «дворовых» песен, классический городской романс начала XX века.
 «Кирпичики» — советский фильм 1925 года.

См. также 
 Кирпич (значения)
 Кирпичи
 Кирпичное
 Кирпичный